hradiště – w języku czeskim i słowackim słowo oznaczające grodziszcze, grodzisko

 Hradiště – część gminy Cierlicko w powiecie Karwina
 Hradiště – gmina w powiecie Benešov
 Hradiště – gmina w powiecie Domažlice
 Hradiště – gmina w powiecie Pilzno Południe
 Hradiště – gmina w powiecie Rokycany
 Hradiště – część miasta Pilzno

Zobacz też 
 Dolní Hradiště – gmina w powiecie Pilzno Północ
 Choustníkovo Hradiště – gmina w powiecie Trutnov
 Klášter Hradiště nad Jizerou – gmina w powiecie Mladá Boleslav
 Mnichovo Hradiště – miasto w powiecie Mladá Boleslav
 Staré Hradiště – gmina w powiecie Pardubice
 Uherské Hradiště – miasto w powiecie Uherské Hradiště